Тит Хений Север (Titus Hoenius Severus) е име на:

 Тит Хений Север, консул 141 г.
 Тит Хений Север (консул 170 г.), суфектконсул 170 г.
 Публий Ювентий Целс Тит Ауфидий Хений Севериан, суфектконсул 115 г., консул 129 г.